«Трансформеры: Новая искра» () — американский, анимационный телесериал, основанный на Трансформеры от Hasbro и Такары Томи и разработанный Дейлом Малиновски, Антом Уордом и Николь Дубук для потокового сервиса Paramount+ и канала Nickelodeon, премьера которого состоялась в США 11 ноября 2022, а в СНГ 28 ноября 2022.

Сюжет 
Спустя много лет после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами семья Мальто переезжает из Филадельфии в небольшой город Уитвики, штат Пенсильвания. Там молодые Робби и Мо Мальто становятся свидетелями рождения новой породы земных трансформеров, называемых терранами, которые эмоционально привязываются к ним через специальные кибер-рукава на руках. Терраны, принятые в семью и находящиеся под опекой Бамблби, работают с детьми, чтобы защитить их новую жизнь и найти свое место в мире.

Производство 
В начале 2021 года Hasbro анонсировала два мультсериала по мотивам бренда Трансформеры. Первым был сериал, основанный на линейке BotBots для Netflix, а другим был сериал без названия, который выйдет в эфир на Nickelodeon в 2022 году. Официальное название сериала «Трансформеры: Новая искра» было обнародовано в феврале 2022 года, а выпуск был назначен на осень того же года.

Персонажи 
Сидней Микайла в роли Робби Мальто - 13-летний мальчик, приспосабливающийся к своей новой жизни после того, как ему пришлось переехать в маленький городок.

Зион Броднакс в роли Моргана Вайолет «Мо» Мальто - оптимистичной 9-летней сестры Робби.

Кэтрин Хавари в роли Твитча Мальто - аналитического и конкурентоспособного терранского трансформера и партнера Робби. Она превращается в летающего дрона.

Зено Робинсон в роли Трэша Мальто - веселого и импульсивного терранского трансформера и партнера Мо. Он трансформируется в мотоцикл с коляской.

Дэнни Пуди в роли Бамблби - разведчика-автобота, который становится наставником терранов. Он трансформируется в спортивную машину.

Бенни Лэтэм в роли Дороти «Дот» Мальто - матери Робби и Мо, смотрителя парка и бывшего солдата.

Джон Джон Брионес в роли доктора Алекса Мальто - отца Робби и Мо, профессора колледжа со степенью доктора философии. в кибертронской истории.

Алан Тьюдик в роли Оптимуса Прайма — лидера автоботов. Он трансформируется в полуприцеп.

Рори Макканн в роли Мегатрона - бывшего лидера десептиконов, который отказался от своих злых путей. Он трансформируется в бронированный конвертоплан.

Сисси Джонс  в роли Элиты-1 - заместителя командира автоботов. Она трансформируется во внедорожник повышенной проходимости.

Дидрих Бадер в роли Мандроида - ученый и робототехник, стремящийся уничтожить всех кибертронцев. Его настоящее имя - доктор Меридиан, но Трэш дал ему прозвище «Мандроид» против его воли. Мандроид потерял свою первоначальную правую руку во время Кибертронской войны, а позже сделал протез из правой руки Хардтопа.

Список серий

Первый сезон (2022-TBA) 

Трансформеры (серия фильмов)
Телесериалы США